Аму́ро-Балти́йский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Зейского района Амурской области. 

Административный центр — село Амуро-Балтийск.

5 июня 2019 года к Амуро-Балтийскому сельсовету присоединён Сианский сельсовет.

История 
31 октября 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 73-ОЗ муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
23 июня 2011 года Законом Амурской области упразднено село Заречное.

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте Зейского района

Муниципальные образования Зейского района
Сельские поселения Амурской области